Ivan le Terrible peut désigner :
 Ivan le Terrible (1530-1584), le premier tsar de Russie ; il a notamment inspiré les œuvres suivantes :
 Ivan le Terrible, un film italien de Enrico Guazzoni, sorti en 1917 ;
 Ivan le Terrible, un film soviétique de Sergueï Eisenstein (1944) ;
 Ivan le Terrible, une musique du film Sergueï Eisenstein, écrite par Sergueï Prokofiev ;
 Ivan le Terrible, un ballet en deux actes, créé en 1975 par Iouri Grigorovitch ;
 Ivan le Terrible tue son fils, un tableau peint par Ilia Répine entre 1883 et 1885 ;
 Ivan le Terrible, le surnom donné à un gardien notoire du camp d'extermination de Treblinka pendant l'Holocauste.